Pedret (Girona), raval de la ciutat de Girona
 Pedret (Pedret i Marzà), entitat de població del municipi de Pedret i Marzà (Alt Empordà)
 Església de Sant Quirze de Pedret, al municipi de Cercs (Berguedà)
 Mas de Pedret, al municipi de Móra la Nova (la Ribera d'Ebre)
 Pont de Pedret